Европско првенство у одбојци за жене 1979. је било 11. по реду Европско првенство које се од 5. до 13. октобра одржавало у Француској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 12 репрезентација.

Први круг

Група А - Орлеан

Група Б – Кан

Група Ц – Евре

Други круг

Група од 7.-12. места – Кан

Група од 1.-6. места – Лион

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Француској
Одбојка у 1979.
Спорт у Паризу